Арша — река в России, протекает в Тоншаевском районе Нижегородской области. Устье реки находится в 25 км по левому берегу реки Ошма. Длина реки составляет 16 км.

Исток реки в лесах восточнее деревни Ромачи в 18 км к востоку от посёлка Тоншаево. Река течёт на восток по ненаселённому лесу, в среднем течении протекает нежилую деревню Арша, впадает в Ошму напротив деревни Парфёново рядом с границей с Кировской областью.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вятка от города Котельнич до водомерного поста посёлка городского типа Аркуль, речной подбассейн реки — Вятка. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010300412111100036740
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111103674
 Код бассейна — 10.01.03.004
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Притоки Ошмы
Реки Тоншаевского района